Волхо́нка — многозначный термин:

Топоним 
 Волхонка — одна из центральных улиц Москвы.
 Волхонка — деревня, вошедшая в состав Москвы.
 «Волхонка» — будущая станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.
 Волхонка — река в городе Электросталь Московской области.
 Волхонка — река в Тульской области.
 Волхонское шоссе — шоссе, пролегающее по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
 Волхонка-ЗИЛ — район массовой жилой застройки середины XX века на юге Москвы.

Иное 
 «Волхонка» — театр в Екатеринбурге.